Die Saison 1989 der Primera División war die 86. Spielzeit (die 58. der professionellen Ära) der höchsten uruguayischen Spielklasse im Fußball der Männer, der Primera División.

Die Primera División bestand in der Meisterschaftssaison des Jahres 1989 aus 13 Vereinen, deren Mannschaften in insgesamt 78 von Anfang November bis in die zweite Dezemberhälfte jenen Jahres ausgetragenen Meisterschaftsspielen jeweils einmal aufeinandertrafen. Es fielen 179 Tore. Die Meisterschaft gewann der Club Atlético Progreso als Tabellenerster vor Nacional Montevideo und dem Club Atlético Peñarol als Zweitem und Drittem der Saisonabschlusstabelle. Einen Absteiger in die Segunda División gab es nicht. Zur Folgesaison wurde auf 14 Teams aufgestockt. Progreso und Defensor Sporting qualifizierten sich für die Copa Libertadores 1990.

Torschützenkönige wurde mit jeweils sieben Treffern Johnny Miqueiro (Progreso), Óscar Quagliata (Huracán Buceo) und Diego Aguirre (Peñarol).

Jahrestabelle 

|}

Einzelnachweise 

1989
Fußballsaison 1989